La Mano Nera steht für:
 La Mano Nera (Organisation), italienische Geheimorganisation aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die Erpressung betrieb
 La Mano Nera, Originaltitel eines italienischen Films aus dem Jahr 1973 von Antonio Racioppi, siehe Auch Killer müssen sterben